Ovar (Portugal)
 Ovar (freguesia)
 ontslag van alle rechtsvervolging